

Patronyme 
 Cat Smits (née en 1982) est une actrice néerlandaise.
 Eelco Smits (1977-), acteur néerlandais
 Els Ingeborg Smits (1944-2011) est une actrice néerlandaise
 Eugène Smits (1826-1912) est un peintre belge.
 Florian Smits (1981) est un coureur cycliste néerlandais.
 Inger Smits (1994) est une handballeuse néerlandaise.
 Jean-Baptiste Smits (1792-1857), homme politique belge.
 Jimmy Smits (1955) est un acteur américain.
 Johannes Theodorus Smits van Oyen (1823-1898), homme politique néerlandais.
 Louisa Smits est une coureuse cycliste belge.
 Philippe Smits (1950) est un homme politique belge bruxellois. 
 Rik Smits (1966) est un ancien joueur de basket-ball néerlandais.
 Seppe Smits (1991-) est un snowboardeur belge.
 Thierry Smits (1963) est un danseur et chorégraphe belge,
 Willie Smits (1957) est un spécialiste de la forêt, un écologiste et militant des droits des animaux néerlandais,
 Xenia Smits (1994) est une handballeuse allemande.

Toponyme 
 Rue Eugène Smits à Schaerbeek (Bruxelles).

Homonymie de patronyme